Het seizoen 2009/10 van de zondag Hoofdklasse B ging van start op 6 september 2009, de laatste speelronde is op 9 mei 2010. De zondag Hoofdklasse B is een van de zes hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen is VV Baronie, dat vorig seizoen kampioen werd.

Vorig seizoen zijn er twee clubs gedegradeerd en dat waren TSV LONGA uit Tilburg en SV Deurne. Gepromoveerd zijn SV OSS '20 en UDI '19/Beter Bed uit Uden.

Teams 

Op 11 juni 2009 maakte de KNVB de definitieve indeling bekend voor de Hoofdklasse.

Ranglijst

Stand

Uitleg kleuren

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel

Uitslagen

Topscorers 

Hoofdklasse Nederland
Hoofdklasse, Zondag B